Jardim Bandeirantes é um bairro localizado na zona oeste de Londrina . No bairro está o campus londrinense da PUC-PR, próximo a divisa com o bairro Cilo 2.

Características
As maioria das ruas do bairro, tem nome de serras, tais como a Serra da Mantiqueira, Serra dos Órgãos e Serra da Canastra, por exemplo.

Principais Vias

 Av. Jockey Club
 Av. Serra da Esperança
 Av. Tiradentes
 R. Serra Bonita
 R. Serra da Canastra
 R. Serra da Graciosa
 R. Serra da Mantiqueira
 R. Serra do Roncador
 R. Serra dos Pirineus

Subdivisões

 Conjunto Gávea
 Conjunto Habitacional Lauro Gomes da Veiga
 Conjunto Órion
 Jardim Bandeirantes
 Jardim Delta
 Jardim Jockey Club
 Jardim Messiânico
 Jardim Olga
 Residencial Portal dos Bandeirantes
 Rodocentro

Bandeirantes